

Allemagne 
 Wangen, commune allemande du Bade-Wurtemberg
 Wangen im Allgäu, ville allemande du Bade-Wurtemberg
 Wangen, un quartier de Stuttgart

Suisse 
 Wangen, commune suisse du canton de Schwytz
 Wangen an der Aare, commune suisse du canton de Berne
 Wangen bei Olten, commune suisse du canton de Soleure
 Wangen-Brüttisellen, commune suisse du canton de Zurich

France 
 Wangen, commune française du département du Bas-Rhin
 

Homonymie de toponyme